Maplestead kan syfta på: 

 Great Maplestead
 Little Maplestead